Жарова Анна Александровна (18 января 1979, Новосибирск) — прима-балерина Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Народная артистка Российской Федерации (2013).

Биография 
Родилась в Новосибирске, занимается балетом с 5 лет. Училась в школе № 68, ныне Вторая Новосибирская гимназия. Обучалась в Новосибирском государственном хореографическом училище в классе заслуженной артистки РФ Т. К. Капустиной. В труппе Новосибирского театра оперы и балета работает с 1997 года. В 2013 году открыла собственную авторскую школу балета «Жар-птица».

Награды и звания 
 Лауреат международного конкурса артистов балета в Москве. (2001).
 Лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2002).
 Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
 Дипломант «Золотой маски» (2012).
 Народная артистка Российской Федерации (2013).
 Лауреат и дипломант международных конкурсов. 
 Лауреат премии «Душа танца».
 Многократный лауреат Новосибирской театральной премии «Парадиз».

Репертуар 
 Жизель — «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. И. Петипа, постановка С. Вихарева;
 Мари, Фея Драже — «Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография Л. Иванова, В. Вайнонена, С. Вихарева;
 Принцесса Аврора, Фея бриллиантов — «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. И. Петипа;
 Ширин — «Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Н. Григоровича;
 Сванильда — «Коппелия» Л. Делиба, хореография М. И. Петипа, реконструкция С. Вихарева; премия «Золотая Маска»;
 Фригия — «Спартак» А. И. Хачатуряна, хореография Ю. Н. Григоровича;
 Солистка — «Sonata» на музыку Д. Скарлатти, хореография К. Симонова;
 Солистка — «Симфония для матричных принтеров» на музыку В. Моцарта, Юзера, хореография А. Г. Мирошниченко;
 Солистка — «Дороги любви» на музыку К. Вайля, Дж. Косма, Ф. Пуленка, хореография А. Г. Мирошниченко;
 Балерина — «Петрушка» И. Ф. Стравинского, хореография М. М. Фокина;
 Солистка — «Русские сезоны» на музыку Л. А. Десятникова, хореография А. Сигаловой, мировая премьера;
 Солистка — «Серенада» на музыку П. И. Чайковского, хореография Дж. Баланчина;
 Солистка — «Па де де Чайковского» на музыку П. И. Чайковского, хореография Дж. Баланчина;
 Солистка — «Кого это волнует?» на музыку Дж. Гершвина, хореография Дж. Баланчина;
 Солистка — «Бессмертие в любви» на музыку Ф. Гласса, хореография Э. Льянга, мировая премьера;
 Маша-принцесса — «Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография В. Вайнонена;
 Кармен — «Кармен» Р. Пети на музыку Ж. Бизе;
 Солистка — «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Ш. Гуно, хореография К. А. Симонова.

Примечания

Ссылки 
 Авторская школа балета Анны Жаровой «Жар-Птица» 
 Анна Жарова на официальном сайте Новосибирского государственного академического театра оперы и балета 
 «Один день с прима-балериной». Интервью с Анной Жаровой. 

Золотая маска
Новосибирский театр оперы и балета
Артисты балета XX века
Артисты балета XXI века